Rossellidae är en familj av svampdjur. Rossellidae ingår i ordningen Lyssacinosida, klassen glassvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Rossellidae 156 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Rossellidae